Кищенко — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Кищенко, Александр Михайлович (1933—1997) — художник-монументалист.
 Артемий (Кищенко) (в миру Александр Анатольевич Кищенко; род. 1952) — епископ Белорусского экзархата Русской православной церкви, архиепископ Гродненский и Волковысский (1996 — 2021).
 Кищенко, Виталий Эдуардович (род. 1964) — российский актёр.
 Кищенко, Дмитрий Николаевич (род. 1979) — казахстанский футболист.
 Кищенко, Сергей Эльвирович (род. 1972) — российский футболист, тренер-преподаватель.

Населённые пункты 
 Кищенко — посёлок в Донецкой области Украины.

См. также 
 Кищенков